La  du Championnat d'Europe féminin de basket-ball (officiellement ) est prévue en 2023 en Israël et en Slovénie.

Villes hôtes

Salles

Nations qualifiées

Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le 8 mars 2023 à Ljubljana, en Slovénie, où les équipes seront réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les équipes seront classées selon le classement mondial FIBA.

Compositions 
La composition a été confirmée le 6 mars 2023.

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Références

Lien externe 
  FIBA Europe
  Site internet officiel des pré-qualifications